Bunyard ist der Familienname folgender Personen:
 George Bunyard (1841–1919), englischer Gärtner, Autor und Pflanzenhändler, Vater von Edward Ashdown Bunyard
 Edward Ashdown Bunyard (1878–1939), englischer Gärtner und Autor, Sohn von George Bunyard